Krasnokamjanka (russisch: Krasnokamenka) ist der Name folgender Orte:

 Krasnokamenka (Kasachstan) in Kasachstan
 Krasnokamjanka (Feodossija) auf der Krim
 Krasnokamjanka (Jalta) auf der Krim